Con el nombre de Río Teuquito o Riacho Teuquito se denomina a:
  
 Río Teuquito, un río de la provincia argentina del Chaco, también llamado Bermejito;
 Río Teuquito, un río o riacho de la provincia argentina de Formosa;
 Riacho Teuquito, una reserva de biósfera de la provincia argentina de Formosa.